Sharplin bezeichnet:
 Sharplin Falls Reserve in Neuseeland
 Sharplin Falls, Wasserfall in Neuseeland

 Sharplin v Henderson, Grundsatzurteil des obersten neuseeländischen Gerichts

Sharplin ist der Familienname von:

 Daniel Sharplin (* 1972), neuseeländischer Squashspieler
 Roy Sharplin (* 1966), kanadischer Kanute